Sarah Palfrey Cooke ha battuto in finale Pauline Betz 3-6, 8-6, 6-4.

Teste di serie 

 Pauline Betz (finale)
 Sarah Palfrey Cooke (Campionessa)
 Margaret Osborne (quarti di finale)
 Louise Brough (semifinali)

 Pat Todd (quarti di finale)
 Mary Arnold (quarti di finale)
 Dodo Bundy (quarti di finale)
 Doris Hart (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1945